Ganshorn ist der deutsche Name zweier Dörfer im Kreis Osterode in Ostpreußen:
 Ganshorn (bei Gilgenburg), nach 1945: Gąsiorowo Dąbrówieńskie, jetzt: Gąsiorowo (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ganshorn (bei Hohenstein), seit 1945: Gąsiorowo Olsztyneckie, Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Ganshof